La sigla ANP puede referirse a:
 A la Asociación Nacional de la Prensa de Chile.
 A la Administración Nacional de Puertos del Uruguay.
 A la agencia informativa de Holanda ANP.
 A la Asociación Nacional de la Publicidad de México.
 Al partido político Alianza Nacional Progresista de Guatemala.
 A la Autoridad Nacional Palestina.
 Al sistema Analytic Network Process para toma de decisión multicriterio.
 A las Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Perú.
 A la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil.

En biología 
Al péptido natriurético auricular ANP (sigla del inglés atrial natriuretic peptide).

Siglas